Der Diskuswurf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2005 wurde am 7. und 11. August 2005 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

Ihren zweiten Weltmeistertitel nach 1999 errang die deutsche Europameisterin von 1998 Franka Dietzsch.
Rang zwei belegte die aktuelle Olympiasiegerin, Olympiazweite von 1996, WM-Dritte von 1997 und zweifache Vizeeuropameisterin (1998/2002) Natalja Sadowa aus Russland.
Bronze ging an die tschechische Olympiadritte von 2004 Věra Cechlová.

Bestehende Rekorde 

Der bereits seit 1987 bestehende WM-Rekord wurde auch bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Doping 
Es gab einen aufgedeckten Dopingfall in diesem Wettbewerb.

Die bereits in der Qualifikation ausgeschiedene Inderin Neelam Jaswant Singh wurde überführt, gegen die Dopingbestimmungen verstoßen zu haben, und disqualifiziert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
22 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 61,00 m. Sieben Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den fünf nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Werferinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So reichten für die Finalteilnahme schließlich 59,30 m.

Gruppe A 

7. August 2005, 11:30 Uhr

Gruppe B 

7. August 2005, 12:40 Uhr

Finale 
11. August 2005, 20:00 Uhr

Videolinks 
 2005 World Championship Women's Discus – 1st Franka Dietzsch, youtube.com, abgerufen am 14. Oktober 2020
 2005 World Championship Women's Discus – 2nd Natalya Sadova, youtube.com, abgerufen am 14. Oktober 2020

Weblinks 
 10th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 14. Oktober 2020
 Women Discus Throw Athletics X World Championship 2005 Helsinki (FIN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 14. Oktober 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Discus Throw, Helsinki 2005, S. 340 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 14. Oktober 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Diskuswurf der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Helsinki